

Vargem Grande est une municipalité de l'État du Maranhão
 Vargem Grande do Rio Pardo est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Vargem Grande do Sul est une municipalité de l'État de São Paulo
 Vargem Grande Paulista est une municipalité de l'État de São Paulo
Vargem Grande est un quartier de la ville de Rio de Janeiro, dans l'État de Rio de Janeiro.

Homonymie de toponyme